Амазасп (, ) — кавказьке ім'я. Відомі носії:
 Амазасп I — цар Кавказької Іберії (106—116)
 Амазасп II — цар Кавказької Іберії (185—189)
 Абусахл-Амазасп — цар Васпуракана
 Амазасп Бабаджанян — радянський маршал, Герой Радянського Союзу
 Амазасп Срванцтян — вірменський федаїн